Гвоздь — крепёжное изделие, метиз в виде стержня с головкой и острым концом. По форме стержень может быть цилиндрическим, параллелепипедным, конусовидным или пирамидальным. Гвоздь используется для крепления деталей из различных материалов (в основном древесных) между собой. Путём забивания молотком осуществляется внедрение гвоздя в тела соединяемых деталей, в которых гвоздь удерживается силой трения.

В ряде отраслей гвозди носят специальные названия, например, костыль на железной дороге.

История 
Первые гвозди изготавливались из природных материалов, таких, как рыбьи кости и шипы растений, или вытёсывались из твёрдых пород дерева.

Появление первых металлических гвоздей датируется бронзовым веком, когда их отливали или выковывали. Впоследствии материалом для производства гвоздей стала служить проволока — железная или медная. Так, Библия сообщает о закупке железа для гвоздей царём Давидом. Бронзовые гвозди находили при раскопках строений Древнего Египта и других древних культур. Исторические источники сообщают об использовании гвоздей в Римской империи для прибивания преступников к деревянным крестам. В России упоминания о мастерах-гвоздарях известны с XIII века.

Современные гвозди изготавливаются преимущественно из стали. В отдельных случаях они делаются из латуни, меди, бронзы, цинка, пластика и других материалов.

Технология производства 

К концу XIX века кованые гвозди составляли предмет обширной кустарной промышленности. Производство, как правило, заключалось в следующем: рабочий брал железный прут, накаливал в горне, ударами молота оттягивал его на наковальне, заостряя на конце и оставляя утолщение на месте будущей головки. Затем прут у головки отсекался и вставлялся в брусок с отверстием (гвоздильню), после чего головка гвоздя расплющивалась молотком. 
Мастера-гвоздари достигали значительной скорости в изготовлении гвоздей, успевая выковать два гвоздя за то время, пока остывает прут, а некий Джеймс Лейстон в Бирмингеме за две недели выковал 17 тысяч гвоздей.

В других случаях гвозди нарезались из железной полосы (костыльки). Технология предусматривала разрезание такой полосы сначала на поперечные полосы шириной в предполагаемую длину костылька, а затем вдоль на отдельные куски (по диагонали, чтобы один конец был заострённым), для получения продольных волокон в самих костыльках. Затем в гвоздильне загибалась тупая сторона, образуя шляпку. Костыльки, с их узкими головками, применяются в столярном деле.

Те же операции впоследствии стали производиться и машинами. Гвозди отковывались из накалённого железа и из холодного. Литые гвозди делались из чугуна и отжигались.В современном гвоздильном производстве обычно применяются ротационные прессы; большинство этапов процесса изготовления, вплоть до снятия заусениц и противокоррозионного покрытия, автоматизировано. В 1980-е годы длина гвоздей фабричного производства варьировалась от 6 до 250 миллиметров, а толщина от 0,8 до 8 миллиметров.

Гвозди для гвоздезабивного пистолета (нейлера) 
С появлением гвоздезабивных пистолетов (нейлеров) появился и новый формат гвоздей — в кассете. Несколько десятков строительных гвоздей собирались вместе на бумажной или пластиковой ленте при помощи станка. Для удобства работы такие кассеты сделаны под наклоном в 21 или 34°. Это привело к тому, что в некоторых кассетах гвозди имеют срезанную (D-образную) шляпку.

Гвозди с небольшим сечением для отделочных работ склеиваются в кассеты на специальных станках при помощи клея или скотча. При таком производстве проволока для гвоздей сперва собирается в кассету, а затем рубится на пластины нужной длины.

Основные виды гвоздей

Типы гвоздей в зависимости от предназначения 
 Декоративные
 Строительные
 Кровельные (толевые)
 Отделочные
 Обойные
 Тарные
 Формовочные
 Сапожные
 Ухналь — подковный
 Нагель — деревянный гвоздь
 Дюбель-гвоздь

См. также 

 Ухналь
 Нагель
 Дюбель-гвоздь
 Крепежные изделия
 Метиз

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гвоздь — статья в Библейской энциклопедии архимандрита Никифора

Гвозди